Кукличи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Кукличи — деревня в Чечерском районе Гомельской области.
 Кукличи — деревня в Свислочском районе Гродненской области.